Виньвье́й () — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон. Департамент коммуны — Од. Входит в состав кантона Мутуме. Округ коммуны — Каркасон.

Код INSEE коммуны — 11409.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 99 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 46 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 38 были экономически активными, 8 — неактивными (показатель активности — 82,6 %, в 1999 году было 65,7 %). Из 38 активных работали 31 человек (18 мужчин и 13 женщин), безработных было 7 (5 мужчин и 2 женщины). Среди 8 неактивных 5 человек были пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Руины замка Дюрфор.
 Фонтан на площади, построенный в 1897 году. Бассейн выложен розовым мрамором.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Од